Тетратомиды  — семейство насекомых из отряда жесткокрылых. Питаются плодовыми телами грибов.

Классификация 

 Подсемейство Eustrophinae
 Триба Eustrophini
 † Род  Allostrophus 
 Род Eustrophopsis
 Род Synstrophus
 Триба Holostrophini
 Род Holostrophus
 Подсемейство Hallomeninae
 Род Hallomenus
 Род Mycetoma
 Подсемейство Penthinae
 Род Cyanopenthe
 Род Penthe
 Подсемейство Piseninae
 Род Notopisenus
 Род Pisenus
 Род Triphyllia
 Подсемейство Tetratominae
 Род Sphalma
 Род Tetratoma

Несколько родов могут быть классифицированы в семействе тенелюбов.

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Family Tetratomidae - Polypore Fungus Beetles.
 Атлас семейства Tetratomidae фауны России.

 
Семейства насекомых